Hexengang steht für
Hexengang (Emden)
Hexengang (Osnabrück)
Siehe auch:
 Hexenstieg